Un autre David Piper a été Directeur du National Portrait Gallery de 1964 à 1967.

David Piper, né le  à Edgware dans le Middlesex est un pilote anglais de Formule 1 et de voitures de sport.

Biographie 

Sa carrière en compétition automobile s'étale entre 1954 et 1970.

Il a participé à deux Grands Prix de Championnat du monde de Formule 1, son premier étant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le . Il n'a marqué aucun point au championnat.

David Piper a été blessé pendant le tournage du film Le Mans et a perdu une partie de sa jambe droite.

Il continue à piloter sa Porsche 917 verte ainsi que d'autres voitures lors d'événements historiques, comme en 2017 lors de « Les Grandes Heures Automobiles ».

Palmarès

Résultats en championnat du monde de Formule 1

Résultat aux 24 Heures du Mans

Autres résultats 
 1955
  au Leinster Trophy
 1956
  au Grand Prix des Sables-d’Olonne 1.1L.
 1962
  aux 9 Heures de Kyalami sur Ferrari 250 GTO avec Bruce Johnstone
 1963
  aux 9 Heures de Kyalami sur Ferrari 250 GTO avec Tony Maggs
 1964
  aux 9 Heures de Kyalami sur Ferrari 250 LM avec Tony Maggs
  des 2 000 kilomètres de Daytona sur 250 GTO avec Lucien Bianchi
  du RAC Tourist Trophy sur 250 LM
 1965
  aux 9 Heures de Kyalami sur Ferrari 365 P2 avec Richard Attwood
  au Grand Prix d'Angola sur 365 P2
  de la Coppa Citta di Enna sur 250 LM
  des 12 Heures de Sebring sur 250 LM avec Maggs
  du RAC Tourist Trophy sur 250 LM
 1966
  aux 500 milles de Brands Hatch sur Shelby Cobra
  au Trophée d'Auvergne sur Ferrari 365 P2/3
  de l'Anerley Trophy de Crystal Palace sur 250 LM
  de l'Eagle Trophy de Brands Hatch sur 250 LM
  de la Gold Cup d'Oulton Park sur 250 LM
  aux 1 000 kilomètres de Paris sur Ferrari 275 LM avec Mike Parkes
  aux 9 Heures de Kyalami sur Ferrari 365 P2/3 avec Richard Attwood
  des 3 Heures du Cap sur 365 P2
 1967
  du Silverstone International sur 250 LM
  de l'Evening News de Brands Hatch sur 250 LM
  des 12 Heures de Reims sur 365 P2
 1968
  aux 200 miles du Norisring sur Ferrari 412 P
  du Solituderennen Hockenheim sur 412 P
  du Grand Prix de Suède (Kanonloppet) sur 412 P
  du RAC Tourist Trophy sur 412 P
  à Vila Real sur 412 P
  du Prix des Nations à Hockenheim sur 412 P2
 1969
  des Coupes de Vitesse de Montlhéry sur Lola T70
  des 6 Heures de Vila Real avec Craft sur Porsche 908/02
  aux 9 Heures de Kyalami avec Richard Attwood sur Porsche 917
  des 1 000 kilomètres de Spa avec Rodriguez sur Ferrari 312 P
  du RAC Tourist Trophy sur Lola T70;
  du Grand Prix de Suède sur Porsche 908;
  des 12 Heures de Barcelone avec Craft sur Porsche 908/02
  du Prix de Salzbourg, du Trophée des Dunes de Zandvoort
 1970
  du Challenge International de Dijon et des Coupes de l'ACIF sur Porsche 917

Galerie

Références

Lien externe 
  David Piper (RacingSportsCars).

Pilote automobile britannique
Pilote de Formule 1
Pilote Lotus
Pilote Coventry Climax (moteur)
Pilote des 24 Heures du Mans
Naissance en décembre 1930
Naissance à Edgware